Doña Şirin o Şirin Hatun (nacida antes del año 1450 en  Circasia - fallecida después del año 1500 en Bursa, Imperio otomano) (شیریں خاتون, Şirin Khātûn) era la concubina del sultán Beyazid II del Imperio otomano. Los hijos de Şirin y de Beyazid eran Şehzade Abdullah y Aynışah Sultán.

De acuerdo con una inscripción, Şirin era la hija del hombre llamado Abdullah (Hātun binti Abdullah).

Después de la muerte de su hijo, Şirin se fue a Bursa. Ella ordenó la construcción de una mezquita.

Referencias 

Realeza otomana del siglo XVI
Mujeres del Imperio otomano del siglo XV
Mujeres del Imperio otomano del siglo XVI
Consortes de sultanes otomanos